Чемпионат России по баскетболу 2016/2017 — является 26-м сезоном Премьер-лиги Российской Федерации баскетбола.

Регламент 
Регулярный чемпионат проходит в два этапа. Сначала одиннадцать участников играют в два круга (с 1 октября 2016 года по 3 марта 2017 года) с разъездами по одной игре дома и на выезде (20 игр для каждой команды).
По результатам регулярного чемпионата образуется «сетка» плей-офф: 1-е место — 8-е место, 2 — 7, 3 — 6, 4 — 5.

Серия 1/4 финала проводится до двух побед по схеме 1+2: 1-я игра проводится на площадке команд, которые классифицировались с наибольшим «номером» в сетке плей-офф, 2-я и, при необходимости, 3-я игра проводятся на площадке команд, которые классифицировались с наименьшим «номером» в сетке плей-офф;

Полуфинал и матчи за 5—8-е места, а также игры за 5-е и 7-е место проводятся до двух побед по схеме 1+1+1: 1-я и при необходимости 3-я игра проводятся на площадке команд, указанных первыми в сетке плей-офф, 2-я игра проводится на площадке команд, указанных вторыми;

Финал и игры за 3-е место проводятся до трех побед по схеме 2+2+1: 1-я, 2-я и при необходимости 5-я игра проводятся на площадке команд, указанных первыми в сетке плей-офф, 3-я и при необходимости 4-я игра проводятся на площадке команд, указанных вторыми.

Команды, занявшие 9-11 места в Регулярном этапе играют туром в один круг.

Участники

Регулярный чемпионат

Результаты игр

Турнирная таблица

Личная статистика

Матчи за 9 — 11-е места 
Турнир проходил в Красноярске на Арене-Север.

Плей-офф

ФИНАЛ

Итоговое положение

Лучшие

По версии РФБ 

 Лучший тяжелый форвард -  Аманда Базокоу (Надежда)
 Лучший легкий форвард -  Ннемкади Огвумике (Динамо (К))
 Лучший атакующий защитник -  Энджел Маккатри (Динамо (К))
 Лучший разыгрывающий -  Анна Крус (Динамо (К)) 
 Лучший центровой -  Бриттни Гринер (УГМК)

Лидеры сезона

Очки

Подборы

Передачи 

</small>

Перехваты

Блок-шоты

Коэффициент полезности 

</small>

Суперлига 1

Регламент соревнования 
Чемпионат среди женских клубов Суперлиги 1 проводился с 11 октября 2016 года по 25 апреля 2017 года. Соревнования проводились в два этапа, сначала команды играли в четыре круга спаренными играми с разъездами (2 игры — дома, 2 — на выезде).

Игры «плей-офф», начинались со стадии 1/4 финала, где играли команды, занявшие с 1 по 8-е места по системе 1+2 на всех стадиях. Первая игра проводилась на площадке нижестоящей команды.

Команде, занявшей первое место в Суперлиге 1 предоставляется право выступать в сезоне 2017—2018 г.г. в Премьер-Лиге, при условии выполнения всех требований, предъявляемых РФБ к профессиональным баскетбольным клубам. Команда, занявшая последнее место в Суперлиге 1 будет выступать в сезоне 2017—2018 г.г. в Суперлиге 2.

Победителем Суперлиги 1 второй год подряд стала команда «Динамо-Фарм».

I этап

II этап 

 Матч за 3-е место
 Ростов-Дон-ЮФУ — МБА-2 — 1-2 (51:58, 69:67, 61:80)

Турнир за 5 — 8-е места 
Проходил в Сыктывкаре с 10 по 12 апреля 2017 года

Лучшие игроки турнира 

Символическая пятёрка турнира
 Лучший разыгрывающий -  Елена Ёлгина (Нефтяник) 
 Лучшая центровая турнира -  Елизавета Шабанова (Динамо-Фарм)
 Лучший атакующий защитник -  Юлия Козик (МБА-2)
 Лучший тяжелый форвард -  Виктория Едомаха (Нефтяник) 
 Лучший легкий форвард -  Екатерина Мащенкова (Ростов-Дон-ЮФУ)

Личная статистика

Суперлига 2

I этап

Группа А

Группа Б

Финальный турнир

1/4 финала 
Серии игрались по схеме «1-2» до двух побед. Клубы, указанные первыми, получили преимущество своей площадки.

Финал четырёх 
Финал четырёх прошёл в Оренбурге на арене СДЮСШОР № 5.

Турнир за 5 — 8-е места 
Проходил в Пензе с 18 по 20 марта 2017 года

Турнир за 9 — 11-е места 
Проходил в Казани с 14 по 16 марта 2017 года

Лучшие игроки турнира 

Символическая пятёрка турнира
 Лучший разыгрывающий -  Анна Буровая (Динамо-Юниор)
 Лучшая центровая турнира -  Татьяна Сема (Динамо-Юниор)
 Лучший атакующий защитник -  Светлана Крамар (Надежда-2)
 Лучший тяжелый форвард -  Татьяна Горбунова (Шахты-ЮРГПУ)
 Лучший легкий форвард -  Дарья Дудко (Спартак-2)

Примечания

Ссылки 
 

2016 год в баскетболе
2017 год в баскетболе